Kızılcapınar (Adıyaman), een dorp in het Turkse district Adıyaman
 Kızılcapınar (Bozüyük), een dorp in het Turkse district Bozüyük
 Kızılcapınar (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
 Kızılcapınar (Germencik), een dorp in het Turkse district Germencik
 Kızılcapınar (Kandıra), een dorp in het Turkse district Kandıra